vacok, a virágos növények virágos hajtásának virághoz legközelebb eső része
 Vacok, település Szlovákiában